Oakhurst, une census-designated place (CDP) du comté de Madera en Californie ;
 , une ville fantôme du comté de Fresno en Californie ;
 Oakhurst, une census-designated place située en Oklahoma ;
 Oakhurst, au Texas.